Vahlkampf ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Vahlkampf (1799–1858), deutscher Politiker
 Eugen von Vahlkampf (1840–1902), deutscher Generalleutnant